Niemann puede referirse a:
 Albert Niemann (1834–1861), farmacéutico y químico alemán
 Gunda Niemann-Stirnemann (nacida en 1966), ex patinadora de velocidad alemana
 Johann Niemann (1913–1943), SS-Untersturmführer (segundo lugarteniente de las SS)
 Richard "Rich" W. Niemann (nacido en 1946), jugador de baloncesto estadounidense
 Joaquín Niemann Zenteno (nacido en 1998), golfista profesional chileno
 La enfermedad de Niemann-Pick, una enfermedad de almacenamiento lisosómico hereditaria autosómica recesiva